A ist:
 A, als Kleinbuchstabe a, der erste Buchstabe des lateinischen Alphabets
 Α, als Kleinbuchstabe α, der erste Buchstabe des griechischen Alphabets
 А, als Kleinbuchstabe а, der erste Buchstabe des kyrillischen Alphabets

der Name oder Namensteil von:
 Maayke Tjin-A-Lim (* 1998), niederländische Leichtathletin
 Mary Fung-A-Fat (* 1994), guyanische Squashspielerin
 Ada à Beckett (1872–1948), australische Biologin und Hochschullehrerin
 A Latangadasu (* 1984), chinesischer Geher
 Sami A. (* 1976), tunesischer salafistischer Prediger
 Habte A. (* 1979), eritreischer Mann mit Wohnsitz in der Schweiz, der beschuldigt wird zwei Personen vor einen Zug gestoßen zu haben, siehe Tötungsdelikt im Frankfurter Hauptbahnhof 2019

 A (Schiff), eine Mega-Motor-Yacht
 A (Band), eine britische Rockband
 A (Musikalbum), ein Album der schwedischen Sängerin Agnetha Fältskog
 A (Album), das 13. Studioalbum der Band Jethro Tull
 „A“, ein Gedicht von Louis Zukofsky

A als Zählvariable oder Einheit steht für:
 Ampere, SI-Basiseinheit für die elektrische Stromstärke
 die Ziffer mit Wert Zehn in Stellenwertsystemen mit einer Basis größer als Zehn, insbesondere gebräuchlich im Hexadezimalsystem
 das selten verwendete römische Zahlzeichen für den Wert 500

A ist das Formelzeichen für:
 Flächeninhalt (lateinisch area)
 Massenzahl, Anzahl der Nukleonen
 Absorptionsvermögen (Physik)
 Aktivität (Physik) eines radioaktiven Stoffes
 magnetisches Vektorpotential und das Viererpotential in der Elektrodynamik
 in der Chemie die Helmholtz-Energie

A ist Abkürzung oder Kennzeichen:
 für Österreich (latein. Austria), siehe Nationalitätszeichen
 mit nachfolgender Ziffer (A4, A5 etc.) für eine DIN-Format Papiergröße, siehe Papierformat
 für eine Spektralklasse zur Klassifikation von Sternen
 A. als römisches praenomen Aulus
 A. (mit nachfolgendem Namen) für Arteria (Schlagader)
 in der Musik die Tonart A-Dur
 im Eishockey für einen wertvollen Spieler
 in der Informatik für einen Recordtyp des DNS-Systems, siehe A Resource Record
 für Codex Alexandrinus, in der Textkritik der Bibel
 für den altgriechischen Autor Aischylos in Literaturangaben
 für (folium) agglutinatum: ‚angehängt‘ (bei der Bibliografie)
 als Zählzeichen in der Bibliografie für die erste Spalte

in der Chemie:
 für die Base Adenin
 für das Nukleosid Adenosin
 für die Aminosäure Alanin
 ein Anion

im Verkehrswesen:
 mit einer nachfolgenden Nummer in Deutschland, Österreich und der Schweiz für Autobahn
 als Einflaggensignal an einem Wasserfahrzeug für Ich habe Taucher unten, siehe Flaggenalphabet
 auf der Autorückscheibe in Frankreich – rot in einem weißen Kreis – für apprenti (dt. etwa Fahranfänger)
 auf Fahrzeugen in Deutschland als Kennzeichen Abfalltransport
 für eine Fahrerlaubnisklasse in der EU, siehe Führerschein (EU-Recht)
 mit nachfolgender Nummer als Kurzbezeichnung für ein Flugzeugmodell der Firma Airbus
 für eine Kennzeichenklasse von Luftfahrzeugen, siehe Luftfahrzeugkennzeichen
 mit nachfolgender Nummer für ein Kampfflugzeug, siehe Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 als erster Buchstabe im ICAO-Code für Südwest-Pazifik
 für eine Luftraumklasse, siehe Luftraum
 als Gattungsbuchstabe für Eisenbahnwagons der ersten Klasse, siehe UIC-Bauart-Bezeichnungssystem für Reisezugwagen
 Führerscheinklasse für Motorräder (in Österreich)
 ein Tunnelbeschränkungscode gemäß ADR
 agricoli, landwirtschaftliche Güter im Kühlkoffer eines Lkw in Italien (schwarz auf grünem Grund/Rechteck)
 „enthält Asbest“, Markierung auf Acetylenflaschen mit entsprechender poröser Masse (weiß auf oben halbrundem Rechteck)

auf Kfz-Kennzeichen:
 Bulgarien: Oblast Burgas
 Deutschland: kreisfreie Stadt Augsburg und Landkreis Augsburg
 Estland: Hauptgebiet (ohne Tallinn, Harjumaa und Tartu)
 Großbritannien: Anglia
 Insel Ascension
 Kirgisistan: Gebiet Batken
 Kroatien: Diplomatisches Korps (gelbe Schrift auf hellblauem Grund)
 Montenegro: Diplomatisches Korps
 Österreich: Oberste Organe der Republik: (Bundespräsident, Nationalratspräsident, Bundeskanzler, Bundesminister, Gerichtshofspräsident etc.)
 Portugal: Azoren (Anhänger und Exportfahrzeuge)
 Rumänien: Armee (Armata)
 Schweiz: Administration (gestrichen)
 Spanien: Provinz Alicante (aufgehoben)
 Tschechien: Prag
 Türkei: Provinzregierung, Universitätsrektoren (rote Schrift auf weißem Grund) oder Polizei (weiße Schrift auf blauem Grund)

auf Kriegsschiffen:
 von Auxiliary (= Unterstützung) abgeleitet, werden Versorgungsschiffe im NATO-Kennungssystem mit dem Buchstaben „A“ vor der Hull Identification Number klassifiziert, z. B. Frankfurt am Main (A 1412)

auf Kleinfahrzeugkennzeichen in der Binnenschifffahrt:
 Österreich: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

a als Zählvariable oder Einheit steht für:
 atto-, SI-Präfix für Trillionstel- (10−18)
 Jahr, Zeiteinheit (latein. annus)
 Ar, Flächenmaß

a ist das Formelzeichen für:
 Beschleunigung
 Temperaturleitfähigkeit

a ist Abkürzung oder Kennzeichen:
 zur Verlinkung in HTML (<a href="...">), siehe Tag (Informatik)

in der Musik:
 für den Ton a
 für den Kammerton a1 oder a' (= 440 Hz)
 für eine Tonhöhe im Oktavabstand zu a1. Zur Unterscheidung sind Striche oder Hochziffern möglich, siehe Frequenzen der gleichstufigen Stimmung
 die Tonart a-Moll
 den Ringfinger, lateinisch (digitus) anularis, spanisch (dedo) anular, der Zupfhand beim Fingersatz für Gitarre

ähnliche Zeichen:
 à, für jeweils (von französisch: à)
 Å (Begriffsklärung)
 A (Kana), japanisches Schriftzeichen
 @, das At-Zeichen
 ª feminines Ordinalzeichen
 ₳, das Zeichen für eine ehemalige argentinische Währung, siehe Austral (Währung)
 den Großbuchstaben A im O für Anarchie
  für den Allquantor, siehe Quantor
 à la, in der Art von

Internationales Phonetisches Alphabet:
 a, Ungerundeter offener Vorderzungenvokal
 ɐ (HTML-Code &#592), Fast offener Zentralvokal
 ɑ (HTML-Code &#593), Ungerundeter offener Hinterzungenvokal
 ɒ (HTML-Code &#594), Gerundeter offener Hinterzungenvokal
 ã, ungerundeter offener Hinterzungennasalvokal, siehe Nasalvokal
 æ, Ungerundeter fast offener Vorderzungenvokal
 ʌ (HTML-Code &#652), Ungerundeter halboffener Hinterzungenvokal

Siehe auch:
 a-, Präfix für Wörter
 -a, Ortsnamenendung
 A Lake
 A+
 A*-Algorithmus
 Baureihe A
 Klasse A
 Linie A
 Modell A
 Serie A (Begriffsklärung)
 SY A
 Typ A

A